Bours (Pireneje Wysokie) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Bours (Pas-de-Calais) – francuska gmina w regionie Nord-Pas-de-Calais